Лебедево — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лебедево — деревня в Миорском районе Витебской области.
 Лебедево — деревня в Крупском районе Минской области.
 Лебедево — агрогородок в Молодечненском районе Минской области.
 Лебедево — деревня в Горецком районе Могилёвской области.

Россия 
 Лебедево — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Лебедево — деревня в Торопецком районе Тверской области.
 Лебедево — деревня в Яранском районе Кировской области.
 Лебедево — деревня в Островском районе Костромской области.
 Лебедево — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Лебедево — деревня в Задонском районе Липецкой области.
 Лебедево — деревня в Мари-Турекском районе Марий Эл.
 Лебедево — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Лебедево — село в Тогучинском районе Новосибирской области.
 Лебедево — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Лебедево — деревня в Островском районе Псковской области.
 Лебедево — село в Советском районе Саратовской области.
 Лебедево — посёлок в Энгельсском районе Саратовской области.
 Лебедево — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.
 Лебедево — село в Никифоровском районе Тамбовской области.
 Лебедево — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Лебедево — деревня в Максатихинском районе Тверской области.
 Лебедево — деревня в Пеновском районе Тверской области.
 Лебедево — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Лебедево — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Лебедево — деревня в Казанском районе Тюменской области.
 Лебедево — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
 Лебедево — станция Приволжской железной дороги.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Лебедево — исчезнувшее село в Раздольненском районе.

Украина 
 Лебедево — село в Конотопском районе Сумской области.

См. также 
 Лебедево — озеро в Лоухском районе Карелии.
 
 
 Лебедевская